Per stazione di Montecatini Terme si può intendere:
 la stazione di Montecatini Terme, oggi stazione di Montecatini Centro
 la stazione di Montecatini Terme-Monsummano